Kalmár Zoltán (1912–1999) biológus, mikológus
 Kalmár Zoltán (1925–1984) pedagógus
 Kalmár Zoltán (1966) politológus, filozófus
 Kalmár Zoltán (1976) dzsesszzenész, dobos
 Kalmár Zoltán romániai magyar természetfotós